Шатр () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мери-сюр-Сен. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10089.

Коммуна расположена приблизительно в 120 км к востоку от Парижа, в 65 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 29 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 597 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 392 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 288 были экономически активными, 104 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 288 активных работали 256 человек (145 мужчин и 111 женщин), безработных было 32 (7 мужчин и 25 женщин). Среди 104 неактивных 39 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об